Trädgårdsföreningen kan syfta på:

 Trädgårdsföreningen, Göteborg – en park i centrala Göteborg
 Trädgårdsföreningen, Linköping – ett stort grön- och parkområde i centrala Linköping
 Svenska trädgårdsföreningen – bildades i Stockholm 1832

Se även
 Trädgårdsförening